Cavalera Conspiracy — бразильско-американская метал-группа, образованная братьями Игорем Кавалерой (ударные) и Максом Кавалерой (ритм-гитара, вокал). Помимо них, в группе принимает участие Марк Риццо (соло-гитара). На данный момент группа записала четыре студийных альбома — Inflikted (2008), Blunt Force Trauma (2011), Pandemonium (2014) и Psychosis (2017).

История

Состав 

Текущий
 Макс Кавалера — вокал, ритм-гитара (2007—наши дни)
 Игорь Кавалера — ударные (2007—наши дни)
 Марк Риццо — соло-гитара (2007—наши дни)

Сессионные музыканты
 Майк Леон (Mike Leon) — бас-гитара (2018—наши дни)

Бывшие участники
 Джо Дюплантье — бас-гитара, вокал (2007—2008)
 Нейт Ньютон — бас-гитара, вокал (2013—2015)
 Джонни Чоу — бас-гитара (2008—2012, 2015—2016)

Бывшие сессионные музыканты
 Тони Кампос — бас-гитара (2012—2014)

Временна́я шкала

Дискография 
 Inflikted (2008)
 Blunt Force Trauma (2011)
 Pandemonium (2014)
 Psychosis (2017)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Музыкальные коллективы Бразилии
Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году